Беззу́бов — фамилия. Известные носители:

 Беззубов, Геннадий Петрович (род. 1946) — израильский поэт, журналист.
 Беззубов, Григорий Иванович (1900—1972) — советский хормейстер, дирижёр и педагог.
  (1937—2006) — российский художник.